Devonport může být:

 Devonport (Nový Zéland) – místo na Novém Zélandu, přístavní předměstí Aucklandu
 Devonport (Plymouth) – část města Plymouth v hrabství Devon ve Velké Británii
 HMNB Devonport – námořní základna v Devonportu v Plymouthu
 Devonport (Tasmánie) – město v Austrálii

Související články 
 Vikomt z Devonportu
 Davenport – podobný výraz